Miquel Duran i Martínez, pintor català.
 Miquel Duran i Planas, futbolista català.
 Miquel Duran Pastor, historiador i ex-polític mallorquí.
 Miquel Duran Portas, científic gironí.
 Miquel Duran i Tortajada, també conegut pel seu pseudònim Miquel Duran de València, escriptor i activista cultural valencià.